Sikorsky SH-60 Seahawk – amerykański współczesny śmigłowiec morski
 Curtiss SC Seahawk – amerykański wodnosamolot z II wojny światowej
 Hawker Sea Hawk – brytyjski samolot pokładowy